La saison 2010-2011 du Championnat d'Indonésie de football est la seizième édition du championnat de première division en Indonésie et la troisième sous le nom d' Indonesia Super League. La compétition regroupe dix-huit équipes, regroupées au sein d'une seule poule où elles s'affrontent deux fois au cours de la saison, à domicile et à l'extérieur. En fin de saison, les trois derniers sont relégués tandis que le  du classement affronte le  de Premier Division, la deuxième division indonésienne.

C'est le club de Persipura Jayapura qui remporte le championnat après avoir terminé en tête du classement final, avec huit points d'avance sur un duo composé du tenant du titre, Arema Malang et de Persija Jakarta. C'est le troisième titre de champion d'Indonésie de l'histoire du club.

L'intersaison est marquée par le forfait de trois clubs : PSM Makassar, Persema Malang et Persibo Bojonegoro, qui sont reversés en Premier Division. Ces désistements ne sont pas remplacés et le championnat se dispute avec seulement quinze formations.

Les clubs participants

Compétition 
Le barème utilisé pour établir l'ensemble des classements est le suivant :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

Classement 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Barrage de promotion-relégation 
Le  de Super League affronte le  de Premier Division dans un barrage en match simple pour déterminer le dernier club participant au championnat la saison prochaine.

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat d'Indonésie de football

Liens externes 
 Résultats et classement sur le site RSSSF

Championnat d'Indonésie de football
Indonésie
2010 en Indonésie
2011 en Indonésie